Треве́лес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 91 км². Население — 842 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Blog de Trevélez
 Foro de Trevélez 
 
 Consejo Regulador Jamón de Trevélez
 

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады